

Agricoltura e alimentazione 
 Grano – termine con il quale viene indicato più comunemente il frumento.
 Grano – termine che indica il frutto del frumento o dei cereali affini (grano saraceno, orzo, etc.) detti, appunto, granaglie, ma anche semi o chicchi in genere (grano di caffè o di pepe).
 Grano cotto – dolce tipico della città di Foggia.
 Grano duro – è un frumento tetraploide largamente coltivato per la trasformazione in semola. Nome scientifico: Triticum durum.
 Grano saraceno – specie di piante a fiore appartenente alla famiglia delle Polygonaceae. Nome scientifico: Fagopyrum esculentum.
 Grano tenero – specie di frumento largamente impiegata nella panificazione e nella produzione di paste alimentari fresche

Geografia

Germania
 Grano – frazione di Schenkendöbern nel circondario di Spree-Neiße (Brandeburgo)

Italia
 Grano – frazione di Vezza d'Oglio in provincia di Brescia

Stati Uniti
 Grano – città della Contea di Renville nel Dakota del Nord.

Musica
 Grano – microevento sonoro al limite della percettibilità uditiva, che può variare come lunghezza tra i 5 e i 100 millisecondi ciascuno e può essere generato da una formula matematica o da un suono campionato

Persone 
 Carlo Grano (1887-1976) – cardinale italiano
 Gaetano Grano (1754-1828) – latinista e letterato italiano
 Romolo Grano (1929 – vivente) – compositore italiano

Tecnologia 
 Grano o Vite STEI ("Grub screw" in inglese) – vite con due estremità, una conica "a punta" e l'altra priva di "testa", così conformata in modo da poter passare completamente attraverso il foro filettato. Al posto della "testa", per poter avvitare e svitare il grano, si trova un intaglio per il cacciavite oppure un foro esagonale entro il quale si può inserire una chiave a brugola
 Grano – particolare tipo di valvola, solitamente usata dalle aziende che gestiscono la rete di distribuzione idrica, utile per ridurre opportunamente la quantità massima di acqua (al minuto) che può essere assorbita dall'utente interessato
 Grano – propellente per motori a razzo a combustibile solido
 Grano – in metallurgia, il singolo cristallo che, nella solidificazione dei metalli, fa parte di un elemento policristallino ed è diviso dagli altri cristalli dai "bordi di grano"

Altro 
 Grano – moneta del Regno delle Due Sicilie, battuta per la prima volta da Ferdinando I d'Aragona (Ferrante I). Fu anche una moneta dell'Ordine di Malta, equivalente a 1/20 del tarì
 Grano – colore
 Grano – unità di misura di massa di vari sistemi di misura
Grano – dipinto di Antonio Discovolo
 1451 Granö – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1938

Pagine correlate
Grani
Granö
Wheat

Altri progetti